Прилад оцінки прохідності-Фобос (Проп-Ф) — автоматична самохідна міні-станція для дослідження Фобоса.
 Пропп Володимир Якович (16 квітня 1895 Санкт-Петербург - 22 серпня 1970, Санкт-Петербург) — російський і радянський вчений, філолог-фольклорист.